Plaats in Indonesië
 Sajen (Trucuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Sajen (Pacet), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java